Marginalia (boek), aantekeningen in de kantlijn van een boek
Marginalia (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen